FSH steht für:
 Fachverband Spielhallen
 Follikelstimulierendes Hormon, Sexualhormon  und Steuerstoff der Eizellen- und Spermienreifung 
 Kernkraftwerk Fessenheim (Centrale Nucléaire de Fessenheim), französisches Kraftwerk
 Feinstrumpfhose, Strumpfhosen aus Nylon, Lycra oder Seide
 Franz Sales Haus, eine nach Franz von Sales benannte, katholische Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Essen
 Freie Schule Heckenbeck, deutsche Ersatzschule
 Frontscheibenheizung, siehe Heckscheibenheizung #Frontscheibenheizung
 Flash Airlines (ICAO-Code), ehemalige ägyptische Charterfluggesellschaft
 Forum Schwanthalerhöhe, Einkaufszentrum im Münchner Stadtviertel Schwanthalerhöhe

FSH